2-й Кубок мира ФИФА по пляжному футболу — прошел с 2 ноября по 12 ноября 2006 года на пляжах Копакабана, Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Участники 

16 команд с шести континентов квалифицировались на Чемпионат мира по пляжному футболу 2006:

Соревнования

Групповой турнир

Группа A 

  4-8 
  9-2 
  10-2 
  2-4 
  10-6 
  8-5

Группа B 

  6-6(1-0пен) 
  4-7 
  8-1 
  1-6 
  6-3 
  0-4

Группа С 

  5-4 
  5-2 
  10-5 
  3-10 
  3-3(1-0пен) 
  2-14

Группа D 

  5-4 
  2-4 
  4-3 
  1-2 
  5-5(4-3пен) 
  1-3

Матчи плей-офф

Чемпион

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

2006
Ноябрь 2006 года